Кубок Глінки і Грецкі 2018 () — 28-й міжнародний юніорський хокейний турнір, що пройшов у двох канадських містах Едмонтоні та Ред-Дірі, з 6 по 12 серпня 2018 року.

Учасники

Група А

Група Б

Груповий етап

Група А

Група В

Фінальний раунд

Матч за 7-е місце

Матч за 5-е місце

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Примітки

Посилання 
 Кубок Глінки і Грецкі 2018  
 Кубок Глінки і Грецкі 2018 на hockeyslovakia.sk  

2018
2018 у хокеї з шайбою
2018 у канадському спорті